Ге́цци () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гецци, Джорджо (1930—1990) — итальянский футболист и тренер.
  (1634—1721) — итальянский художник, сын Себастьяно Гецци, отец Пьер Леоне Гецци.
 Гецци, Пьер Леоне (1674—1755) — итальянский художник и график, сын Джузеппе Гецци.
 Гецци, Пьеранджело — итальянский астроном, первооткрыватель астероидов.
 Гецци, Ренато (род. 1936) — итальянский кёрлингист.
  (1580—1645) — итальянский художник и архитектор, отец Джузеппе Гецци.